

Рослина 
Сімоцуке — японська назва Спіреї японської (Spiraea japonica).

Топоніми 
Провінція Сімоцуке
Сімоцуке (Тотіґі)